Yalom ist der Familienname folgender Personen:

 Irvin D. Yalom (* 1931), amerikanischer Psychotherapeut, Psychiater und Schriftsteller
 Marilyn Yalom (1932–2019), amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin

en:Yalom